Achille , dans la mythologie grecque, est un héros de la guerre de Troie.

Personnalités historiques 
 Achillas, général de Ptolémée  Dionysos, adversaire de Cléopâtre VII et de Jules César ()
 Achilleus, usurpateur romain ()
 Achille Tatius, écrivain grec antique du

Saints chrétiens

Prénom 
Achille est un prénom masculin peu usité aujourd'hui, fêté le 12 mai, qui a pour variante Achilles. Il a notamment été attribué comme prénom révolutionnaire sous la Terreur.

Toponyme
 Achille (Oklahoma)

Titre d'œuvre 

 Achille, opéra ballade du dramaturge britannique John Gay créé en 1733 ;
 Achille, tragédie en cinq actes de Nicolas Filleul ;
 Achille, série de bande dessinée de Jean Ache.

Astronomie 
 Achille, astéroïde
 , plusieurs navires de la Marine française

Chansons

Voir aussi 
 , orthographe anglaise du nom ;
 Achille Talon, personnage d'une série de bande dessinée ;
 Rue Achille, voie urbaine du  de Paris (France) ;
 Tendon d'Achille ou tendon calcanéen ;
 Achille Lauro, paquebot néerlandais puis italien ;
 , premier roman de l'auteure américaine Madeline Miller publié en 2011.

Notes et références 

Homonymie de bateaux